Albarrán ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Albarrán (* 1979), mexikanisch-salvadorianischer Fußballspieler
 Joaquín Albarrán (1860–1912), kubanischer Urologe
 José Albarrán (* 1935), spanischer Sprinter
 Leomar Albarran (* 1992), venezolanischer Gewichtheber
 Mario Alberto Albarrán (* 1968), mexikanischer Fußballtorhüter
 Pierre Albarran (1893–1960), französischer Tennisspieler und Bridge-Experte